De Rally van Ivoorkust 1982, formeel 14ème Marlboro Rallye Côte d'Ivoire, was de 14e editie van de rally van Ivoorkust en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 110e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Abidjan.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Iv
1982
Sport in Abidjan